Светско првенство у кошарци 2010. је било 16. светско кошаркашко првенство које се одржало између 28. августа и 12. септембра 2010. у Турској. Првенство су организовали Међународни кошаркашки савез (ФИБА), Кошаркашки савез Турске и Организациони комитет 2010. 

Први пут је првенство одржано у трансконтиненталној земљи, у већински муслиманској земљи и на говорном подручју туркијских језика.

По трећи пут од 1986, а други пут заредом, на Светском првенству се такмичило 24 репрезентације, уместо претходних 16. Жреб за групну фазу Светског првенства је одржан 15. децембра 2009. у Истанбулу.

Дворане 
Испод је листа дворана у којима су игране утакмице Светског првенства 2010. Утакмице групне фаза игране су у укупно четири дворане, а свака група је играла у различитој дворани. А све утакмице елиминационе фазе су игране у дворани Синан Ердем дом у Истанбулу.

Квалификације 

Турска се директно квалификовала као домаћин, а директан пласман су обезбедиле и Сједињене Америчке Државе освојивши златну медаљу на Олимпијским играма 2008. у Пекингу. 

Већина осталих тимова је обезбедила учешће преко континенталних квалификационих турнира (три из Африке, три из Азије, два из Океаније, четири из Америке и шест из Европе). Либан, Немачка, Литванија и Русија су добиле ФИБА-ине вајл кард позивнице.

Репрезентације које су се квалификовале 
На Светском првенству 2010. је укупно учествовало 24 земље а то су:

Жреб 
Жреб је одржан 15. децембра 2009. у Истанбулу. Тимови су жребом подељени у четири групе од по шест тимова у свакој. Поред чињенице да тимови који су у истом шеширу не могу да буду у истој групи, није било никаквих других ограничења како би тимови могли да буду распоређени.

Групна фаза

Група А (Кајсери)

Група Б (Истанбул)

Група Ц (Анкара)

Група Д (Измир)

Елиминациона фаза

Утакмице од 5. до 8. места

Коначан пласман

Награде

Види још 
 Светско првенство у кошарци за жене 2010.

Референце

Спољашње везе 

 2010 Званичан сајт - Турска 2010.
 Званичан сајт ФИБА

Светска првенства у кошарци

Кошарка у Турској
Кошарка у 2010.